Дам'єн — французьке прізвище та чоловіче ім'я.

 Франсуа Дам'єн — бельгійський комедійний актор.
 Робер-Франсуа Дам'єн — останній вбивця короля в історії Франції, який був страчений шляхом чвертування.
 Дам'єн Бруннер — швейцарський хокеїст.
 Дам'єн Ле Таллек — французький футболіст.

Французькі прізвища